majom, lásd: Majomalkatúak
majom, állatjegy a kínai horoszkópban
Majom, Mezőtelkes település régebbi neve